Bárcenas puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Lugares 
 Bárcenas, localidad del municipio de Espinosa de los Monteros, provincia de Burgos.
 Las Bárcenas (Burgos), localidad del municipio de Valle de Mena, provincia de Burgos.
 Las Bárcenas, localidad del municipio de Rionansa, Cantabria.
 Las Bárcenas (Vizcaya), localidad del municipio del Valle de Carranza, Vizcaya.

Personas 
Victorino Bárcenas: militar mexicano que tomó parte en la Revolución mexicana
Domingo Bárcenas (1927–2000): jugador de baloncesto y balonmano español
Luis Bárcenas (1957 ): político español del Partido Popular
Pepe Bárcenas: actor español
Enrique Bárcenas de la Banda (1973): baloncestista español

Autores de nombres científicos 
 Rolando T. Bárcenas